Toppseedade Wesley Koolhof och Neal Skupski besegrade Aleksandr Nedovyesov och Aisam-ul-Haq Qureshi i finalen med 6–4, 6–4 och vann herrdubbeln vid Melbourne Summer Set 1 2022.

Det var den första upplagan av turneringen.

Seedning
Samtliga seedade spelade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
 Lottning

Noter

Melbourne Summer Set 1 2022 – Dubbel